Zwieselberg kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Zwieselhøgda, berg,

Schweiz 

 Zwieselberg, ort och kommun i kantonen Bern, 

Robotskapade Antarktisförgreningar